

Sigle 
 Central de Trabajadores de Cuba – centrale dei lavoratori di Cuba, sindacato cubano
 Centralized traffic control – controllo centralizzato del traffico
 Circulating tumor cells – cellule tumorali circolanti, cellule che si staccano dal tumore primario o da sue metastasi immettendosi nel circolo sanguigno
 Closed timelike curve – curva spaziotemporale chiusa di tipo tempo
 Collectivité territoriale de Corse – regione amministrativa della Corsica (Francia)
 Computer Terminal Corporation – società nota come Datapoint
 Cost to company – Salario lordo annuale
 Cryme Tyme Cenation – stable di wrestling

Codici 
 CTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Felipe Varela di San Fernando del Valle de Catamarca (Argentina)
 ctc – codice ISO 639-3 della lingua chetco

Altro 
 CTC – abbreviazione aeronautica di Contact – Contattare